Масейо:

 Масейо — город и муниципалитет в Бразилии, столица штата Алагоас.
 Масейо  — агломерация в Бразилии, штат Алагоас.
 Масейо — микрорегион в Бразилии, входит в штат Алагоас.